Babić è un cognome diffuso soprattutto in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Slovenia:
Dragutin Babić – calciatore jugoslavo
Ivan Babić – calciatore croato
Luka Babić – cestista croato
Mario Babic – modello e attore austriaco
Mark Babic – calciatore australiano
Marko Babić – calciatore croato
Milan Babić – politico serbo
Milenko Babić – cestista jugoslavo
Miloš Babić – cestista jugoslavo
Nikola Babić – calciatore jugoslavo
Petar Babić – cestista croato
Saša Babić – calciatore di calcio a 5 croato
Siniša Babić – calciatore serbo
Srđan Babić – calciatore serbo
Stjepan Babić – calciatore croato